Jankow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jankow (1924–2019), bulgarischer Rechtswissenschaftler
 Iwan Jankow (* 1957), bulgarischer Ringer
 Krassimir Jankow (* 1986), bulgarischer Badmintonspieler
 Radoslaw Jankow (* 1990), bulgarischer Snowboarder
 Rumen Jankow († 2010), bulgarischer Jurist
 Slatko Jankow (* 1966), bulgarischer Fußballspieler
 Tschawdar Jankow (* 1984), bulgarischer Fußballspieler
 Wenzislaw Jankow (1926–2022), bulgarischer Pianist

Siehe auch:

 Jankov (Begriffsklärung)